

Вежбна — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежбна — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Вербна (Вежбна) — село в гміні Павлосюв Ярославського повіту Підкарпатського воєводства